Aan den Bollenberg is een verdwenen landgoed in het Belfeldse Geloo, een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Vermoedelijk stamt het landgoed uit de 17e eeuw. In 1726 wordt dit landgoed middels een gerechtelijke overdracht door een familie Janssen te koop aangeboden, om de mater familias te kunnen onderhouden. In 1740 werd het nogmaals verkocht door de eigenaresse aan haar zwager. In deze verkoopakte komt naar voren, dat het goed onder andere drie Gelderse morgen groot was. Ook wordt duidelijk waar dit goed zich bevindt, namelijk onder Belfelt.

In 1757 verpanden de eigenaren, de gebroeders Stoffers, elk hun aandeel in een huis Aen den Bolenbergh inclusief het bijbehorende land, een bemd in het Elshoudt. In 1759 wordt houtgewas verkocht tussen de weg van het Lohe naar de Boelenbergh en de Sandtbergen.

Tegenwoordig herinnert een moderne woonwijk, de Bolenberg, met veelal relatief jonge huizen nog aan het voormalige landgoed.

Externe link 
 Kroniek van Beesel, Belfeld en Swalmen

Bollenberg, Aan den